Ibrianu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ibrianu (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Ibrianu (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița